Rossmeissl ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Rossmeissl (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Ernst Rossmeissl (1934–2012), deutscher Politiker (SPD) und Autor
 Rudolf Rossmeissl (* 1947), deutscher Mykologe und Autor

Siehe auch:
Rossmeisl